Смага
 Сма́га — жар, пыл, огонь, полымя, горящий жупел.
 Смага, Николай Яковлевич (1938—1981) — советский легкоатлет (спортивная ходьба), один из лучших мастеров спортивной ходьбы 1960—1970-х годов.
 Смага Степанович Чершенский — войсковой атаман Войска Донского, в 1603—1617 годах.